Даити Камада (, ; 5 августа 1996, Эхиме, Япония) — японский футболист, полузащитник клуба «Айнтрахт» (Франкфурт) и сборной Японии.

Клубная карьера 
Даити родился в префекутуре Эхиме, и является воспитанником школы «Хигасияма». В 2015 году он стал игроком клуба «Саган Тосу». Тем не менее, дебют за команду случился немного позднее, а именно после аренды в команду . По возвращении из аренды стал игроком основном состава и одним из главных бомбардиров команды. В 2017 году скаут немецкого клуба «Айнтрахт» (Франкфурт) Бен Манга обратил внимание на игрока, и в июле того же года Даити переехал в Германию.

Международная карьера 
Был включён в состав сборной Японии на чемпионат мира 2022 в Катаре.

Достижения 
«Айнтрахт»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Бундеслиги»

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Саган Тосу»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Сент-Трюйден»